Anna Wesołowska (ur. 1941) – polska aktorka
 Anna Wesołowska-Firlej (ur. 1949) – polska pianistka
 Anna Maria Wesołowska (ur. 1954) – polska sędzia
 Anna Wesołowska-Piechocińska (ur. 1955) – polska aktorka
 Anna Wesołowska – polska szablistka

Zobacz też 
 Sędzia Anna Maria Wesołowska